Бака́ева — фамилия, женская форма фамилии Бакаев. Известные носители:
 Бакаева, Ольга Семёновна (1914—2000) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Бакаева, Фазила (род. 1948) — узбекская советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.